1999/00 was het 102de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Premier League

Teams 

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden en zo de titel prolongeerden.

First Division

Eindstand

Play-offs

Ipswich Town promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de Premier League.

Toeschouwers

Second Division

Eindstand

Play-offs

Gillingham promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de First Division.

Toeschouwers

Third Division

Eindstand

Play-offs

Peterborough United promoveert en komt in het seizoen 2000/01 uit in de Second Division.

Toeschouwers

Zie ook
Finale League Cup 2000
FA Cup 1999/00
Football League Cup 1999/00

Competitievoetbal 1999/00
Engels voetbalseizoen